Cattedrale di Santa Maria Assunta – nel quartiere di Ceneda
Duomo di Santa Maria Nova – nel quartiere di Serravalle